Гней Пе́дий Каск (; умер после 71 года) — римский политический деятель из знатного плебейского рода Педиев, консул-суффект 71 года.

Биография 
В 71 году Каск занимал должность консула-суффекта вместе с будущим императором Домицианом. Затем он находился на посту легата-пропретора провинции Далмация. Больше о нём ничего неизвестно.

Примечания

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 12/2. c. 1084.

Легаты пропреторы